Роберт Араратович Оганесян (; род. 23 марта 1991) — армянский шахматист, гроссмейстер (2010). Победитель командного чемпионата мира в составе команды Армении (2011).

Турнирные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Армении